Крис Пенн (10 октября 1965, Лос-Анджелес — 24 января 2006, Санта-Моника) — американский актёр, младший брат Шона Пенна.

Биография 

Пенн родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье Лео Пенна, актера и режиссера, и Айлин Райан (урожденной Аннуччи), актрисы. Его бабушка и дед по отцовской линии были еврейскими иммигрантами из Литвы и России, а его мать была католичкой итальянского и ирландского происхождения. Его старшие братья – актер Шон Пенн и музыкант Майкл Пенн.

В возрасте 12 лет дебютировал в фильме «Чарли и говорящий канюк», который вышел в 1979 году. В 1983 году вышли фильмы «Бойцовая рыбка» и «Все верные ходы» с его участием.

Пенн был найден мертвым в своей квартире в Санта-Монике 24 января 2006 года в возрасте 40 лет. Вскрытие и последующий отчет о токсикологии, выполненный судебно-медицинским экспертом округа Лос-Анджелес, показали, что основной причиной смерти была болезнь сердца. В докладе также отмечается, что отпускаемый по рецепту препарат прометазин с кодеином и увеличенное сердце были возможными факторами, способствовавшими его смерти. Отчет о токсикологии показал, что в его крови были обнаружены валиум, морфин, марихуана и повышенный уровень кодеина.

Могила Пенна находится на кладбище Святого Креста в Калвер-Сити, штат Калифорния.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Умершие от кардиомиопатии
Похороненные на кладбище Святого креста (Калвер-Сити)